Rete 7 – televisione locale italiana, visibile in Piemonte e in Valle d'Aosta
 Rete 7 – televisione locale italiana, trasmessa in Emilia Romagna